Kamienka est une commune slovaque du district de Humenné ;
 Kamienka est une commune slovaque du district de Stará Ľubovňa.